A 2012-es férfi kézilabda-Afrika-kupát Marokkó rendezte meg. A győztes Tunézia lett.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot két darab 6 csapatos csoportba osztják, ahonnan az első négy helyezett továbbjut a negyeddöntőbe. Innen egyenes kieséses rendszerben folytatódik a torna. A csoportban az ötödik és hatodik helyezett csapatok a 9., illetve a 11. helyért játszhattak. A negyeddöntőben kiesett csapatok az 5.-8. helyért mérhették össze erejüket. Az első három helyezett kijutott a 2013-as férfi kézilabda-világbajnokságra. Az első helyezett kvalifikálta magát a 2012. évi nyári olimpiai játékokra, a második helyezett indulhatott az olimpiai selejtezőn.

Eredmények

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 11. helyért

A 9. helyért

Egyenes kieséses szakasz

Az 5–8. helyért

Források 

2012 a kézilabdában